Первый дивизион 1968/1969 — 66-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 7 сентября 1968 года и закончился 11 мая 1969 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1968/1969
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1968 году
Спорт в Бельгии в 1969 году